Монастырь Джручи () — ныне не существующий монастырь Грузинской православной церкви, расположенный в Сачхерском муниципалитете Грузии на западе Имеретии.

Основанный в X или XI веке, монастырь несколько раз перестраивался, пока не приобрёл свой окончательный вид к 1846 году. Церковь была почти полностью разрушена во время землетрясения в Раче в 1991 году, только часть её стены осталась стоять среди обломков. В 2007 году монастырь был включён в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии.

История 
Церковь Джручи стоит верховьях реки Джручула, правобережного притока реки Квирила, недалеко от современного села Цхомарети Сачхерского муниципалитета, на исторической границе между регионами Имеретия и Рача. Когда именно была построена церковь, неизвестно. Эпиграфический анализ сохранившихся церковных надписей, а также стиля скульптурных архитектурных элементов позволяет предположить, что наиболее вероятным временем её постройки является IX—X или XI век. В XVI—XVII веках церковь перешла во владение Церетели, одного из наиболее влиятельных княжеских родов Имеретинского царства, которые, вероятно, приобрели её у Палавандишвили. К тому времени церковь, изначально трехнефная базилика, была перестроена в купольное здание. В 1730-х годах эриставы Рачи отобрали Джручи у Церетели и превратили монастырь в военную крепость. Где-то между 1753 и 1763 годами царь Имеретии Соломон I лишил эристава Рачи его нового владения, восстановил монастырь и вернул его Церетели. Церковь была существенно реконструирована и расширена между 1804 и 1843 годами митрополитом Давидом (Церетели) в течение его длительного пребывания на различных церковных должностях в западной Грузии.

В монастыре Джручи было много ценных церковных предметов, как местного производства, так и привезённых из других регионов Грузии. Среди них, в частности, две иллюстрированные рукописи Евангельских книг: Джручи I, датированная 936 годом, и Джручи II, датированная концом XII века.

При советской власти монастырь был упразднён, а его древности были вывезены на хранение в музеи Кутаиси и Тбилиси. Церковь, оставленная в неиспользованном и аварийном состоянии, сильно пострадала от дождей и влаги. В апреле 1991 года она была разрушена сильным землетрясением. Время от времени на руинах проводились церковные службы, территория была очищена от мусора. В 2018 году появился полномасштабный проект восстановления.

Примечания 

Православные монастыри Грузии
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии